Quang Minh (Bình Phước)
 Quang Minh (Hà Giang)
 Quang Minh (Hanoi)
 Quang Minh (Hải Dương)
 Quang Minh (Thái Bình)
 Quang Minh (Sơn La)
 Quang Minh (Yên Bái)
 Quang Minh (Bắc Giang)
 Quang Minh (Ho Chi Minhstad)

Zie ook:
 Quảng Minh (doorverwijspagina)